Gli Ottoni sono stati una delle famiglie nobili marchigiane più importanti, detentrici della signoria di Matelica, indipendente tra il XII e il XVI secolo. La famiglia ricoprì un ruolo chiave nella storia della parte centromeridionale della regione.

Storia 
La famiglia Ottoni costituisce un ramo collaterale della famiglia De Ponte. Nel X secolo, alla venuta in Italia dell'Imperatore Ottone I di Sassonia per combattere Berengario II d'Ivrea, si schierarono sotto le sue bandiere Ludovico e Pietro De Ponte, i quali per i servigi resi ricevettero la signoria di Matelica, rasa al suolo dall'avversario, affinché la riedificassero e la governassero. L'Imperatore volle inoltre che un membro della loro famiglia, Morico De Ponte, assumesse in suo onore il suo nome per cognome e che aggiungesse al proprio stemma l'aquila imperiale, fondando così la famiglia Ottoni. Nel XV secolo la casata assunse, per concessione di Papa Eugenio IV, il titolo di marchese della Marca Anconitana, arrivando di fatto a dominare su tutto il sud delle Marche e parte dell'Umbria. In questo periodo la famiglia espresse due noti capitani di ventura: Giacomo e Francesco Ottoni. Pirro Ottoni, ultimo signore di Matelica, fu deposto dal pontefice nel 1566 dopo varie proteste dei cittadini per la dispotica e sanguinaria amministrazione, soprattutto da parte di Antonmaria Ottoni. Ripristinato al governo cittadino il 20 dicembre 1572, Pirro vendette il 4 maggio 1576 tutti i propri possedimenti a Giacomo Boncompagni, duca di Sora. La famiglia si estinse nel 1737 con l'ultimo discendente Girolamo Ottoni, dopo essersi riappacificata con la cittadinanza matelicese.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia Ottoni dal fondatore Morico, vissuto nel X secolo, fino all'ultimo discendente Girolamo, deceduto nel 1737, secondo una ricostruzione del genealogista Pompeo Litta:

Note

Bibliografia 
 Angelo Squarti Perla, Titoli e nobiltà nelle Marche, Acquaviva Picena, 2003.
 Pompeo Litta, Ottoni di Matelica, in Famiglie celebri italiane, Milano, Giusti, 1835.

Voci correlate 
 Pala Ottoni
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

Collegamenti esterni 
 
 

Ottoni
Matelica